AHAR steht für:
 Bahnhof Hamburg-Harburg (DS100-Code)

Ahar steht für:
 Ahar, iranische Stadt

Ahar ist der Familienname folgender Personen:
 Mohamed Ahar (1963–2016), siehe Mouma Bob

Abkürzung